Суперкубок Європи 1982 — 8-й розіграш Суперкубка Європи. У турнірі зіграли переможець Кубка європейських чемпіонів 1981—1982 англійська «Астон Вілла» та переможець Кубка володарів кубків 1981—1982 іспанська «Барселона». Вперше в історії титул володаря Суперкубка Європи здобула «Астон Вілла».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Перший матч

Повторний матч

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1981—1982
 Кубок володарів кубків 1981—1982

Посилання 
 Суперкубок Європи 1982  
 Суперкубок Європи 1982 на rsssf  
 Перший матч на transfermarkt  
 Повторний матч на transfermarkt  

1982 у футболі
1982